Hamburger Viermaster bezeichnet

 Hamburger Viermaster, hochdeutscher Titel des Seemannslieds Hamborger Veermaster
 Hamburger Viermaster, volkstümliche Bezeichnung des Segelschiffstyps Flying P-Liner